Sauer kan avse:

 Sauer  – ett vattendrag i Belgien, Luxemburg och Tyskland
J.P. Sauer und Sohn GmbH – en vapentillverkare
 Sig Sauer – ett varumärke för vapen

Personer

Efternamn
 Sauer – ett tyskt efternamn
 Albert Sauer (1898-1945), tysk SS-Sturmbannführer.
 August Sauer (1855-1926), österrikisk litteraturvetare.
 Emil von Sauer (1862-1942), tysk pianist.
 Derk Sauer, nederländsk entreprenör.
 Dirk Sauer, (1977-), gitarrist i det tyska power metal-bandet Edguy.
 Erich Sauer (1898-1959), tysk teolog.
 Gunnar Sauer (1964-), västtysk fotbollsspelare.
 Joachim Sauer (1949-), tysk kemist.
 Johann Paul Sauer, grundare av J.P. Sauer und Sohn GmbH.
 Karl von Sauer
 Uwe Sauer (1943-), västtysk ryttare.
 Wilhelm Sauer, (1831-1916), tysk orgelbyggare.

Auktorer